Dharma peut désigner :

 Dharma, concept des religions indiennes ;
 Le Mahapurushiya Dharma, secte vishnouïte indienne.
 "Dharma" (Dharma) : livre, de Jack Kerouac, (1922-1969) : est un recueil de notes spirituelles, de tendance Orientale : accumulées entre 1953 et 1956.
 "The Dharma Bums", (traduit en Français, par le titre : "Les Clochards célestes") : est un roman de Jack Kerouac, (1922-1969) : édité la première fois : en 1958.
 Dharma (informatique), une méthode de gestion de projets ;
 le Projet DHARMA, une organisation dans la série télévisée Lost.
 Dharma et Greg, une série télévisée américaine.